Sprite har flere betydninger:
 Sprite (computergrafik) – et engelsk udtryk indenfor programmering af computerspil
 Sprite (sodavand) – en læskedrik med citron- og limesmag, produceret af The Coca Cola Company
 Sprite (manga) – en mangaserie af den japanske tegner Yūgo Ishikawa